Hovey peut désigner :

Patronymes
 Alvin Peterson Hovey  (1821-1891), général de l'Union au cours de la guerre de Sécession ; 
 Ann Hovey (1911-2007), actrice de cinéma américaine. une des starlettes des  Babies Stars de la saison 1934
 Fred Hovey (1868-1945), joueur de tennis américain ;
 Gilbert Hovey Grosvenor (1875-1966), homme de presse et éditeur américain  ;
 Natasha Hovey (1967-), actrice et animatrice de radio italienne ;
 Richard Hovey (1864-1900), écrivain américain ;
 Tim Hovey (1945-1989), acteur et musicien américain .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme